Atlas Tower bezeichnet folgendes Gebäude:

 Atlas Tower (Warschau)
 Atlas Tower war ebenfalls eine frühere Bezeichnung für das Upper West, ein Hochhaus in Berlin